Issacar ou Isacar (em hebraico: יִשָּׂשכָר, hebraico moderno: Yisakhar, tiberiano: Yiśśâḵār; "Prêmio; recompensa") de acordo com o Livro de Gênesis, um filho de Jacó e Lea (o quinto filho de Lea, e o nono filho de Jacó), e o fundador da Tribo israelita de Issacar, Issacar também é ancestral de dois reis de Israel, Baasa e seu filho Elá.

Issacar teve quatro filhos, Tola, Puva/Pua, Jó/Jasube e Sinrom.

O texto da Torá dá duas etimologias diferentes para o nome de Issacar que atribuem a fontes diferentes - um para o Yahwist e o outro ao Elohist. O primeiro ser que deriva de sakar de ish, que significa acordo, ou contrato, em referência para o acordo de Lea para coabitar com Jacó pelo preço de algumas mandrágoras e o segundo ser que deriva de sakar de yesh, significando que há uma recompensa, em referência que a opinião de Lea quanto ao nascimento de Issacar, era uma recompensa divina por emprestar a sua criada Zilpa a Jacó. A explicação anterior é a mais provável para o nome de uma tribo, entretanto há uma terceira etimologia - que deriva de ish Sokar, significando o homem de Socar, em referência à tribo que originalmente adorava Socáris (Socar), uma deidade egípcia.

Arvore genealógica

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Fundadores das tribos bíblicas
Filhos de Jacó
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá